Nicastro bezeichnet
 Nicastro, Ortsteil von Lamezia Terme

Nicastro ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Nicastro (1913–1977), italienischer Schauspieler
 Giovanni Nicastro (1953–2018), italienischer Fußballspieler
 Michelle Nicastro (1960–2010), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Nicholas Nicastro (* 1963), US-amerikanischer Schriftsteller